Mexo es una plataforma mexicana de trading de criptomonedas fundada en el año 2019 y con su sede central en la Ciudad de México, y construida exclusivamente para Latinoamérica.

Historia
Mexo se fundó en 2019 con el respaldo de Krypital Group, una incubadora líder mundial de blockchain y capital de riesgo. La empresa está conformada por un equipo de líderes blockchain en México y LATAM respaldados por un grupo de expertos internacionales. Maggie Wu es la cofundadora de Mexo y la actual CEO. También es cofundadora y directora ejecutiva de Krypital Group.

Mexo ha establecido asociaciones con los principales socios legales de la industria, como Baker McKenzie y Ramos, Ripoll & Schuster. En septiembre de 2020, Mexo estableció una alianza estratégica con Latamex, la puerta de enlace fiat-to-crypto de LATAM para facilitar las compras de criptomonedas con monedas fiduciarias latinoamericanas.

Referencias

Enlaces externos
  Página web oficial

Empresas de México
Empresas fundadas en 2019